De lijst van rivieren op Cyprus bevat een overzicht van alle rivieren en zijrivieren op Cyprus.

Lijst van rivieren op Cyprus volgens lengte

Geografie van Cyprus
Cyprus
Rivieren